«Альхесирас» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Кадис в автономном сообществе Андалусия. Клуб основан в 1912 году, гостей принимает на арене «Нуэво Мирадор». Лучшим результатом является 3-е место в Сегунде в сезоне 1965/66.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 9 сезонов
 Сегунда B — 16 сезонов
 Терсера — 41 сезон
 Региональные лиги — 8 сезонов

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель: 2002/03
 Терсера
 Победитель (7): 1955/56, 1961/62, 1987/88, 1999/2000, 2006/07, 2012/13, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль команды 

Футбольные клубы Испании